Giacometti ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Giacometti (1901–1966), Schweizer Maler und Bildhauer, Sohn von Giovanni Giacometti
 Anna Giacometti (* 1961), Schweizer Politikerin 
 Augusto Giacometti (1877–1947), Schweizer Maler, Cousin 2. Grades von Giovanni Giacometti
 Bruno Giacometti (1907–2012), Schweizer Architekt, Sohn von Giovanni Giacometti
 Diego Giacometti (1902–1985), Schweizer Bildhauer und Designer, Sohn von Giovanni Giacometti
 Giovanni Giacometti (1868–1933), Schweizer Maler
 Michel Giacometti (1929–1990), französischer Ethnologe
 Paolo Giacometti (1816–1882), italienischer Dramatiker
 Paolo Giacometti (Musiker) (* 1970), italienisch-niederländischer Solist und Kammermusiker
 Zaccaria Giacometti (1893–1970), Schweizer Rechtswissenschafter und liberal-demokratischer Staatsdenker, Cousin von Alberto Giacometti

Giacometti ist des Weiteren der Name von:

 (11905) Giacometti, Asteroid